Каспер Ларсен (; родился 25 января 1993 года, Дания) — датский футболист, защитник. Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 
Ларсен — воспитанник клуба «Оденсе». 10 марта 2012 года в матче против «Норшелланна» он дебютировал в датской Суперлиге. 20 июля 2014 года в поединке против «Хобро» Каспер забил свой первый гол за «Оденсе».

В феврале 2015 года он на правах аренды перешёл в казахстанскую «Астану», но за клуб так и не дебютировал. Несмотря на это в марте стал обладателем Суперкубка Казахстана, так как числился в резерве, хотя на поле и не вышел. Но затем на тренировке получил травму колена, повредив мениск. Долго лечился и, хотя вернулся в июле, клуб дал понять, что на него больше не рассчитывает.

В августе 2015 года Ларсен перешёл в нидерландский «Грониген», подписав трёхлетний контракт, на неделю не успев к матчу Суперкубка Нидерландов против чемпиона ПСВ (0-3). Дебютировал 16 августа в матче против того же ПСВ в Эредивизи, заменив во втором тайме Симона Тибблинга, но также (0-3).

Международная карьера 
В 2016 году Ларсен в составе олимпийской сборной Дании принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирака, Бразилии и Нигерии.

Достижения 
Командные

 «Астана»
 Обладатель Суперкубка Казахстана — 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Official Danish Superliga stats

Футболисты Дании
Игроки олимпийской сборной Дании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Оденсе»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Норрчёпинг»